Рашит Саттаров:
 Саттаров, Рашит Саттарович (1912—1997) — бригадир каменщиков, Герой Социалистического Труда (1958).
 Саттаров, Рашит Фанисович — государственный деятель Республики Башкортостан, Заслуженный строитель Республики Башкортостан.